Theodor Springmann ist der Name folgender Personen:

* Theodor Springmann senior (1840–1927), deutscher Industrieller
 Theodor Springmann junior (1880–1917), deutscher Autor und Übersetzer